El Nogalito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Nogalito, Durango, ort, 
 El Nogalito, Hidalgo, ort, La Misión, 
 El Nogalito, Nuevo León, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar